Pojem svět může označovat:
 svět, celek toho, co je přístupné zkušenosti

Kosmologie
 celý vesmír
 jinou planetu nebo měsíc

Geografie
 kontinent (starý a Nový svět)
 první svět, druhý svět a třetí svět jako rozdělení zemí podle politických sfér vlivu po druhé světové válce
 Svět (rybník) – rybník v Třeboni v okrese Jindřichův Hradec
 The World, umělé souostroví

Sport
 hokejový tým, sestavený ad hoc při exhibičních utkáních NHL

Časopisy
 Svět sovětů a Svět práce, propagandistické časopisy z 50. a 60. let 20. století, kterými komunistický režim v někdejším Československu propagoval Sovětský svaz a socialismus sovětského typu. Po roce 1968 byl původní časopis Svět sovětů vydáván pod méně konfliktním názvem Svět socialismu, kromě toho ovšem také vycházel jiný méně politický časopis Svět v obrazech, který byl zaměřen především na fotoreportáže a fotografii vůbec.
 Mladý svět, druhdy velmi populární časopis pro mladé vycházející v letech 1958–2005
 Svět (časopis) – populárně naučný časopis vycházející v letech 2007–2011
 Svět motorů – populární časopis věnující se motorismu
 Svět outdooru – časopis věnující se lidským sportovním a rekreačním aktivitám ve volné přírodě

Související rozcestníky 
 Nový Svět